Nenad Mladenović ist der Name folgender Personen:

* Nenad Mladenović (Informatiker), Informatiker 
 Nenad Mladenović (Fußballspieler) (* 1976), serbischer Fußballspieler